Drassows Legat er et dansk legat, som uddeles i juni/juli af Dansk Forfatterforening. Legatet kaldes også Dansk Forfatterforenings Fredspris. Legatet stammer fra formuen efter Frode Richardt Drassow, som døde i 1987. Midlerne anvendes til årlige legater til forfattere, som gennemm deres forfatterskab inspirerer til større forståelse for ideerne om fred.

Liste over modtagere

Referencer 

Legater fra Danmark
Litteraturpriser fra Danmark
Etableret i 1989